NOU steht für:
 Flughafen La Tontouta (IATA-Code), Flughafen in Neukaledonien

Nou steht für:
 Nou (Sibiu) („Neudorf“), Ortsteil von Roșia, Rumänien
 Nou Român, Ortsteil von Arpașu de Jos, Rumänien
 Nou Săsesc, Ortsteil von Laslea, Rumänien
 Camp Nou, Stadion in Barcelona

Nõu ist der Familienname folgender Personen:
 Enn Nõu (* 1933), estnischer Schriftsteller
 Helga Nõu (* 1934), estnische Schriftstellerin
 Tony Nõu (* 1998), estnischer Sprinter

nou steht für:
 Ewage-Notu (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung